Eleusi, Eleusis, o Elefsis:

Geografia
Eleusi – città della Grecia, nell'Attica occidentale
Eleusi – demo dell'antica Attica

Mitologia 
Eleusi – personaggio della mitologia greca, eroe eponimo della città.

Personaggi
Eleusi – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso
Eleusis Ra Alwar – personaggio di Nadia - Il mistero della pietra azzurra

Altro
Eleusis – coleottero della famiglia delle Staphylinidae (sottofamiglia: Osoriinae)
Eleusi – gioco di carte

Pagine correlate 
Misteri eleusini, riti misterici che si svolgevano a Eleusi